A 2012-es Giro d’Italia-ra a szervezők 18 UCI Pro Tour csapatot és 4 profi kontinentális csapatot hívtak meg.
A versenyzők 1-től 219-ig viseltek rajtszámokat, a 10-zel oszthatók kihagyásával. Ez alól egy kivétel volt: a 2011-ben balesetben elhunyt Wouter Weylandt rajtszámát, a 108-ast visszavonták. (Helyette az Orica–GreenEDGE a 100-as számot kapta meg)

Résztvevők

 *A versenyző részt vehet a fiatalok versenyében
DNS=A versenyző nem állt rajthoz a szakaszon
DNF=A versenyző nem fejezte be a szakaszt
HD=A versenyző limitidőn kívül ért be
DSQ=A versenyzőt a szakasz során kizárták

Források

Giroditaliaresztvevo~i
Giro d’Italia